12-и међузонски турнир у шаху — одигран је у Москви од 6. до 25. септембра 1982. године.

Освајачи првог и другог места на турниру Гари Каспаров и Александар Бељавски, стекли су право да играју на мечевима кандидата.

Резултат

Литература 
 Шахматы : Энциклопедический словарь. Москва : Советская энциклопедия, 1990. С. 107. .

Спољашње везе 
 Партије са Међузонског турнира у шаху, Москва, 1982

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Спорт у Москви
Шах у Совјетском Савезу
Шах у 1982.